Die Netball-Weltmeisterschaft 1979 war die dritte Austragung der Weltmeisterschaft im Netball. Die Weltmeisterschaft wurde in Port of Spain in Trinidad und Tobago im West Park Complex auf Außenfeldern ausgetragen. Den Titel teilten sich die Mannschaften aus Australien, Neuseeland und Trinidad und Tobago.

Teilnehmer

Format 
Die Mannschaften wurden in einer Vorrunde in fünf Gruppen aufgeteilt, in der jede Mannschaft jeweils gegen jede andere Mannschaft ein Mal spielte. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Die beiden bestplatzierten der Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die in einer Gruppe mit zehn Mannschaften ausgetragen wurde. Die verbliebenen Mannschaften spielten in einer Platzierungsrunde in einer Gruppe die verbliebenen Plätze aus.

Vorrunde

Gruppe 1 
Tabelle

Spiele

Gruppe 2 
Tabelle

Spiele

Gruppe 3 
Tabelle

Spiele

Gruppe 4 
Tabelle

Spiele

Gruppe 5 
Tabelle

Spiele

Platzierungsrunde 
Tabelle

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

Runde 8

Runde 9

Endrunde 
Zum Ende des Turniers bildete sich der folgende Stand:

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

Runde 8

Runde 9

Einzelnachweise 

1979
Sportveranstaltung 1979
Sportveranstaltung in Port of Spain
Weltmeisterschaft 1979